Lasiocala är ett släkte av skalbaggar. Lasiocala ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Skalbaggar
Lasiocala